Сиудад Ваљес има више значења:

 Општина Сиудад Ваљес (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сиудад Ваљес (Сиудад Ваљес, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику